Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 241-es, továbbá 241A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 241-es busz (Budapest)
 241A busz (Budapest)